Гамль, гэмль () — буква эфиопского алфавита геэз. В амхарском обозначает /g/. В гематрии соответствует числу «три». В традиционной эфиопской записи чисел буквами коптского алфавита число «три» также пишется через букву «гамма» — ፫.

  ገ  — гэмль геэз гэ
  ጉ  — гэмль каэб гу
  ጊ  — гэмль салис ги
  ጋ  — гэмль рабы га
  ጌ  — гэмль хамыс ге
  ግ  — гэмль садыс гы (г)
  ጎ  — гэмль сабы го

Эфиопское письмо